CVE, sigle composé des trois lettres C, V et E, peut faire référence à :
 Common Vulnerabilities and Exposures, une liste de numéros standards d'identification des vulnérabilités en informatique ;
 Cap vers l'emploi, une prestation financée par l'ANPE pour les demandeurs d'emploi ;
 Centre de valorisation énergétique, une installation destinée à traiter les déchets par incinération alliée à une récupération d'énergie (voir incinérateur de déchets) ;
 Conseil de la vie étudiante, un comité d'un collège ou d'une université chargé d’administrer un budget composé de cotisations que chaque étudiant doit verser chaque année ; ce budget est utilisé pour les activités communautaires, culturelles, environnementales et/ou sportives ;
 Compagnie valdôtaine des eaux, la société de gestion des ressources hydriques de la région autonome Vallée d'Aoste.
 carnet de vaccination électronique ;
 CVE (Changeons notre Vision de l'Energie), une entreprise française du secteur des énergies renouvelables.

CVE est un code qui peut signifier :
 Escudo cap-verdien, la monnaie du Cap-Vert depuis 1975, selon la norme ISO 4217 (liste des codes des monnaies) ;
 , en Colombie, selon la liste des codes AITA des aéroports ;
 Escort aircraft carrier (en français, porte-avions d'escorte), selon la liste de l'immatriculation des navires de l'US Navy.

Code